Caspar Bartholin er navnet på flere personer:

 Caspar Bartholin den ældre (1585—1629) — dansk teolog og læge
 Caspar Bartholin den yngre (1655—1738) — dansk anatom, læge og generalprokurør
 Caspar Christoffer Bartholin (1700—1765) — dansk embedsmand
 Caspar Bartholin til Kornerupgård (1618-1670) - dr. jur.